Cimkowicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Cimkowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim

 Cimkowicze – dawna gmina wiejska
 Cimkowicze – stacja kolejowa w miejscowości Czarnohubowo, w rejonie kopylskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi